Ter Navolging (Scheveningen), een begraafplaats in Scheveningen
 Ter Navolging (Tiel), een begraafplaats in Tiel